Die Saison 2002/03 der Regionalliga war die neunte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Nord 
Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2002/03 mit 18 Mannschaften. Dem FC Erzgebirge Aue gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der VfL Osnabrück.

Der SC Verl, die Amateure von Bayer 04 Leverkusen und der Dresdner SC stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Der SV Babelsberg 03 zog seinen Lizenzantrag zurück und musste daher zwangsabsteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2002/03 mit 19 Mannschaften. Die SpVgg Unterhaching gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich der SSV Jahn Regensburg.

Der SV Darmstadt 98, die Amateure von Eintracht Frankfurt und Borussia Neunkirchen stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Da die Zweitliga-Absteiger SSV Reutlingen 05 und der SV Waldhof Mannheim keine Regionalliga-Lizenz für die folgende Spielzeit erhielten, verblieben die eigentlich sportlich abgestiegenen Stuttgarter Kickers und Sportfreunde Siegen in der Regionalliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2002/03 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2002/03 bei kicker.de

2002
Fußballsaison 2002/03